Ма́за — село Шигонского района Самарской области, сельского поселения Новодевичье

География 
Село расположено на реке Маза, впадающей в Ольгинский залив Куйбышевского водохранилища.

Происхождение названия (ойконим) 
Речки и села с этими названиями неоднократно встречаются не только в Симбирско-Самарском Поволжье, но и в Мордовии, в Пензенской, Вологодской (село Маза, река Маза) и Нижегородской областях. В мордовском языке имеются мази — «красивый» и маза — «мелкий». А в татарском языке нарицательное маза значит «покой, спокойствие; спокойный». По одному из этих признаков, вероятно, была поименована речка, а по речке — селение.

Дороги 
Через село Маза проходит автомобильная дорога, соединяющая села Шигонского района, расположенные вдоль побережья Куйбышевского водохранилища: Подвалье, Сенькино, Платоновка, Новодевичье, Ольгино, Климовка

Улицы села 
Горный переулок, Зелёная улица, Калинина улица, Колхозная улица, Новая улица, Полевая улица, Садовая улица, Свободы улица, Центральная улица, Школьный переулок

История 
Образовалось поселение в 1580 году, после взятия Казани Иваном Грозным. По этой местности проходила дорога от Урала на Москву. По ней в то время гнали скот через Мазу. Речка Маза после выхода из лесных и холмистых мест образовывала обширное болото. Гуртоправы на этом месте поили скот. Коровы часто лезли в болото и вязли. Приходилось их вытаскивать и поневоле лезть в эту грязь. Существует версия, что название речки, соответственно, села может быть связано с этим «мазанием». Но и другие версии имеют право на существование.

Село возникло в 1706 году и первоначально именовалось Новоалександровской слободой, и находилось во владениях князя А. Д. Меншикова. После падения князя Меньшикова, в мае 1729 года, Маза была пожалована братьям Левашовым. После помещиков Левашёвых селом Маза владела казна.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Новоалександровское Маза тож, при речке Маза, помещиковых крестьян, вошло в состав Сенгилеевского уезда.

Село расположено на старинном почтовом тракте, дороге, проходящей вдоль Волги от Симбирска, Сенгилея, Новодевичья до южных границ Симбирской губернии. В селе Маза находилась большая почтовая станция. 1870 год, упоминание в Ведомостях Симбирского наместничества, Сенгилеевский уезд:

История Церкви 
В начале XVIII века здесь уже была построена деревянная церковь, рядом с ней находилось кладбище. В начале XIX века церковь передали селу Новопольцево Ставропольского района. Новую церковь начали строить в 1803 году. В 1837 году была построена новая церковь.

Исторические сведения о сельской церкви: 
231. с. Маза (Ново-Аленсандровское) при рч. Мазе.

Храм каменный, теплый, построен в 1837 г . помещиком графом Левашевым, Престолов в нём два: главный во имя Всемилостивого Спаса и в приделе во имя св. прор. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. в 5 вер. от храма при источнике Мазинском ключе находится деревянная часовня, куда совершается крестный ход в 9-ю пятницу по Пасхе. Церковной земли 99 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них общественные. Прихожан: в с. Мазе (н. р.) в 244 двор. 664 м . и 688 ж.; в дер. Кяхте (Актяшка, в 7 вер.; н. р.) в 171 двор. 485 м . и 512 ж.; в дер. Левашевке (Малая Маза, при рч. Мазе, в 6 вер.; н. р.) в 90 двор. 258 м . и 240 ж.; в дер. Климовке (при р. Волге, в 10 вер.; н. р.) в 115 двор. 341 м . и 347 ж.; всего в 620 двор. 1748 м . и 1787 ж.; сверх того раскольников в 9 двор. 17 м . и 17 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1877 г.
С 2006 года храм отдан в подчинение Прихода храма в честь Успения Пресвятой Богородицы (г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 2а Портпосёлок) настоятель храма протоиерей Иоанн (Ермаков).
Реставрационные работы ведутся специалистами высокого уровня при финансовой поддержке прихожан.

История народного образования 
Старожилы вспоминают, что в конце XIX века в школе Закон Божий преподавался священником Утехиным Василием Ивановичем
В селе Мазе начальное народн. училище, помещается в собственном здании и содержится на средства общества. в дер. Кяхте существует с 1893 года церк.-приход. школа, помещается в общественном здании, содержится на средства общества. в деревнях Левашевке (с 1897 г .) и Климовке (с 1898 г .) существуют церковные школы грамоты. Ближайшия села: Кузькино в 9 вер. и Новодевичье в 10 вер. Расстояние от Симбирска 109 вер., от Сенгилея 56 вер. Почтов. адрес — с. Новодевичье.

Участники Великой Отечественной войны 
 Архиреев Василий Иванович, 1912 г. рожд. Рядовой. Погиб в октябре 1944 г.
 Вагин Александр Иванович, 1911 г. рожд. Красноармеец. Погиб 6.8.41 г. Похоронен на территории Смоленской обл.
 Калёв Пётр Михайлович, 1922 г. рожд. Мл. лейтенант. Погиб в январе 1943 г. Похоронен в районе Гомеля.
 Лощилин Фёдор Васильевич, 1919 г. рожд. Красноармеец. Погиб в ноябре 1941 г.
 Матеров Василий Михайлович, 1922 г. рожд. Красноармеец. Погиб 27.1.42 г. Похоронен на ст. Погостье Ленинградской обл.
 Першин Арсений Иванович, 1918 г. рожд. Рядовой. Умер от ран 28.9.43 г. Похоронен в Саратове.
 Рябышев Михаил Дмитриевич 20.11.1927 Балтийский флот Моряк
 Сафонов Иван Петрович, 1923 г. рожд. Мл. лейтенант. Погиб 9.12.42 г. Похоронен в Волгограде.
 Свистунов Василий Григорьевич, 1909 г. рожд. Красноармеец. Умер от ран 25.7.42 г. Похоронен в деревне Верстейка Полавского района Новгородской обл.
 Уточкин Иван Александрович, 1911 г.рожд. Красноармеец. Погиб 11 января 1943 г. Похоронен: Псковская область, Пустокшинский район деревня Обитель.
 Зюрюнин Николай Никифорович. Погиб 1941 г.

Участники Великой Отечественной войны из села Маза, вернувшиеся с фронта 
 Александров Иван Иванович
 Архиреев Павел Иванович
 Архиреев Александр Иванович
 Елизаров Дмитрий Иванович
 Колбешин Пётр Захарович
 Колёскин Павел Николаевич
 Подлипалин Александр Петрович
 Подлипалин Павел Петрович
 Салманов Пётр Васильевич
 Сафонов Александр Петрович
 Свистунов Михаил Григорьевич
 Серов Василий Егорович
 Хлопушин Михаил Иванович
 Тучкин Михаил Васильевич
 Храмов Михаил Иванович
 Храмов Александр Михайлович
 Рачков Пётр Васильевич
 Рачков Александр Иванович
 Куликов Николай Михайлович
 Матеров Иван Васильевич
 Ефремов Пётр Иванович
 Маслов Григорий
 Матеров Иван Иванович

Примечания

Литература 

 Храмы Шигонского Благочиния: прошлое и настоящее. Автор-составитель Т. В. Петрова.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.

 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Шигонского района